Rio Călugăreasa (Băiaşu) - um rio da Romênia, afluente do Băiaşu
Rio Călugăreasa (Gilort) - um rio da Romênia, afluente do Câlnic

Desambiguação